Ellopostoma (= „Störmaul“) ist eine Gattung der Schmerlenartigen (Cobitoidea) und die einzige Gattung der damit monotypischen Familie Ellopostomatidae. Die Fische leben in Fließgewässern im Süden von Thailand (Tapi-Flusssystem in der Provinz Surat Thani und Mae-Nam-Phanang-Flusssystem in der Provinz Nakhon Si Thammarat) und auf Kalimantan (Kapuas-System).

Merkmale 
Ellopostoma-Arten werden 4,9 bis 7 Zentimeter lang. Von anderen Schmerlenarten unterscheiden sie sich vor allem durch ihr ungewöhnliches unterständiges und hervorstülpbares Maul (ähnlich dem der Störe). Der Schlund ist sehr eng. Sie besitzen ein Paar Barteln (die meisten anderen Schmerlen mindestens drei Paar), Augen und Nasenlöcher sind sehr groß.

Lebensweise 
Ellopostoma-Arten sind in schnell fließenden Bächen und über gut beströmten Sandböden in der Mitte größerer Flüsse anzutreffen. Ihr Lebensraum ist vegetationslos. Sie ernähren sich von bentischer (bodenbewohnender) Mikrofauna, kleinen Wirbellosen, Algen und Detritus. Nach Aquarienbeobachtungen sind sie extrem träge.

Systematik 
Ellopostoma wurde bis vor kurzem den Flossensaugern (Balitoridae) zugerechnet. Neuerdings werden sie aufgrund molekularbiologischer Daten als Schwestergruppe der Bachschmerlen (Nemacheilidae) in eine eigene Familie, die Ellopostomatidae gestellt.

Die systematische Stellung verdeutlicht folgendes Kladogramm (nach Bohlen & Šlechtová, 2009, und Chen et al., 2009):

Arten 
Bisher wurden zwei Arten beschrieben:
 Ellopostoma megalomycter (Vaillant, 1902), Kalimantan
 Ellopostoma mystax Tan & Lim, 2002, Südthailand

Literatur 
 Jörg Bohlen, Vendula Šlechtová: Phylogenetic position of the fish genus Ellopostoma (Teleostei: Cypriniformes) using molecular genetic data. Ichthyological Exploration of Freshwaters. Bd. 20, Nr. 2, 2009, S. 157–162 (PDF; 1,8 MB)
 W.-J. Chen, V. Lheknim, R. L. Mayden: Molecular phylogeny of the Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) revisited: position of enigmatic loach Ellopostoma resolved with six nuclear genes. Journal of Fish Biology. Bd. 75, Nr. 9, 2009 S. 2197–2208,

Weblinks 
 

Karpfenartige
Cypriniformes